Schrendeisen ist der Name von:

 Schrendeisen (Familie), hessisches Ministrialen-, Adels- und Patriziergeschlecht
 Hiob Schrendeisen (* um 1460, † nach 1519), landgräflich-hessischer Ministeriale und Bürgermeister von Kassel
 Hiob von Schrendeisen († nach 1538), landgräflich-hessischer Ministeriale, 1530 in den Reichsadelsstand erhoben